Index – Index librorum prohibitorum, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558
 Index – in informatica, pagina principale della directory di un web server
 Index – simbolo tipografico a forma di mano
 Index – città dello Stato di Washington
 Index – personaggio della serie di light novel, manga e anime A Certain Magical Index
 Index – album del 2018 della cantante Ana Mena

Pagine correlate 
Indice